

Gastronomie 
Le canard à l'orange est un grand classique de la cuisine bourgeoise française.

Fiction 

 Le Canard à l'orange (The Secretary Bird) est une pièce de théâtre comique en quatre tableaux de William Douglas-Home (1967).
 Le Canard à l'orange (L'anatra all'arancia) est un film italien réalisé par Luciano Salce, sorti en 1975.